La stagione 1946-1947 è stata la quarantaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Charlie Wayman del Newcastle United con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Manchester City e Burnley e  promosse in First Division 1947-1948.
  Swansea City e  Newport County retrocesse in Third Division North/South 1947-1948.

Voci correlate
First Division 1946-1947
Third Division North/South 1946-1947
FA Cup 1946-1947

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947